Landtagswahlkreis 36 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Mannheim II (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Pforzheim (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Elbe-Elster I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Elbe-Elster II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Cottbus I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Frankfurt am Main III (seit 1983)
 Wahlkreis 36 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 36 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Greifswald V (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Uecker-Randow II (1994 bis 2011)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Schaumburg (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Bad Pyrmont (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Linden (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordost (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Salzgitter (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Watenstedt-Salzgitter (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Remscheid – Oberbergischer Kreis III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mettmann I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (2000)
 Landtagswahlkreis Wuppertal IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Kempen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Krefeld I (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Krefeld-Nord (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Ludwigshafen am Rhein II (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Nordsachsen 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Döbeln (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Pirna II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Halle II (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Halle I (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Eisleben (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Saalkreis (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Stormarn (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Lübeck-Mitte (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Eutin-Ost (1950)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Oldesloe (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II (seit 1999)
 Wahlkreis Holzlandkreis II (1994)
 Wahlkreis Bad Salzungen I (1990)